Термин Трюм может относиться к:
 Трюм — пространство в судне между днищем и нижней палубой
 Трюм (театр) — помещение под сценой в театре
 Трюм (Трим) — великан в германо-скандинавской мифологии, князь Ётунхейма.
 Трюм (спутник) — названный в честь него спутник Сатурна